Бойков — русская фамилия. Известные носители:
 
 Бойков, Антон Игоревич (род. 1995) — украинский хоккеист.
 
 Бойков, Вячеслав Григорьевич (1947—2012) — музыкант, пианист, педагог.
 Бойков, Георгий Иванович — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Бойков, Евгений Мирославович (род. 1954) — российский дипломат.
 
 Бойков, Николай Сафронович (1920—1943) — Герой Советского Союза.
 Бойков, Павел Михайлович (1917—2005) — советский военный лётчик, Герой России.
 Бойков, Пётр Иванович (1922—1995) — советский государственный деятель, генеральный директор ПО «МТЗ».
 Бойков, Сергей Осипович (1828—1877) — артист Императорских театров в Санкт-Петербурге.
 Бойков, Яков Яковлевич (1896—1943) — святой РПЦ.

 Бойкова, Александра Игоревна (род. 2002) — российская фигуристка.
 Бойкова, Анна Петровна (1981—2001) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Бойкова, Виктория Владимировна (род. 1989) — российская фехтовальщица, паралимпийка.

См. также 
 Байков
 Бояков